Mainaky ist der Familienname folgender Personen:

Karel Mainaky (* 1977), indonesischer Badmintonspieler
Lyanny Alessandra Mainaky (* 1996), indonesischer Badmintonspieler
Marleve Mainaky (* 1972), indonesischer Badmintonspieler
Marvin Mainaky (* 1995), indonesischer Badmintonspieler
Reony Mainaky (* um 1967), indonesischer Badmintonspieler
Rexy Mainaky (* 1968), indonesischer Badmintonspieler
Richard Mainaky (* 1965), indonesischer Badmintonspieler